O Etoile Filante Ouagadougou é um clube de futebol do Burquina Fasso. Disputa o Campeonato nacional do país.

Ligações externas 
 

Clubes de futebol de Burquina Fasso